Sidney J. van den Bergh (1898-1977), Nederlands topfunctionaris en politicus (vader van de astronoom Sidney van den Bergh)
 Sidney van den Bergh (astronoom), Nederlands sterrenkundige